Manuel Benítez puede referirse a:

 Manuel Benítez, "El Cordobés" (1936-), torero español;
 Manuel Benítez Parodi (1845-1911), militar español;
 Manuel Benítez Rufo (1917–2004), político español.
 Manuel Benítez Salvatierra (¿?-1977), periodista español.